Wehikuł czasu – rekwizyt z literatury i filmów fantastycznych, urządzenie pozwalające na przemieszczanie się w czasie

Tytuły dzieł 
 Wehikuł czasu – powieść fantastyczna Herberta George Wellsa z 1895 roku
 Wehikuł czasu – film z 1960 roku
 Wehikuł czasu – serial z 1997 roku w reż. M. Haremskiego.
 Wehikuł czasu – film z 2002 roku
 Wehikuł Czasu – seria wydawnicza Domu Wydawniczego „Rebis”
 Wehikuł czasu – seria gier paragrafowych wydawanych w formie książkowej przez Wydawnictwo „Alfa” w latach 1989–1991

Zobacz też 
 Wehikuł czasu – Spodek ’92 – koncertowy album zespołu Dżem